Parque Continental pode se referir a:

 Parque Continental (Guarulhos), bairro 
 Parque Continental (bairro de São Paulo)

Ver também
 Continental (Osasco)

Desambiguações de topônimos